Уендъл може да се отнася за:
 Уендъл – град в САЩ

 Уендъл – бразилски футболист